Seznam polkov z zaporedno številko 124.

Seznam 
 Pehotni
 124. pehotni polk (Avstro-Ogrska)
 124. pehotni polk (Kaiserliches Heer)
 124. pehotni polk (ZDA)
 124. strelski polk (ZSSR)
 124. pehotni polk (Wehrmacht)
 124. grenadirski polk (Wehrmacht)

 Konjeniški
 124. konjeniški polk (ZDA)

 Oklepni/Tankovski
 124. oklepni polk (ZDA)
 124. tankovski polk (ZSSR)

 Artilerijski
 124. poljskoartilerijski polk (ZDA)
 124. havbični artilerijski polk (ZSSR)

Glej tudi